— итальянский политический деятель, министр.
  — дом семьи Дж. Бальдассерони в городе Монтеспертоли.

Примечания